Registro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Registro (ort), São Paulo, 
 Registro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar